Les Licinii Nervae sont des membres d'une branche de la gens des Licinii.

 Gaius Licinius Nerva, préteur en -167, responsable de la province d’Hispania Ulterior
 Gaius Licinius C. f. Nerva, peut être le fils du préteur de -167
 Aulus Licinius Nerva, préteur en -166
 Aulus Licinius (A. f.) Nerva, préteur, vers -143
 , propréteur en Sicile en -104
 Gaius Licinius Nerva, tribunus plebis en -62 et l’un des conspirateurs de la conjuration de Catilina
 Licinius Nerva, questeur de Decimus Junius Brutus
 Aulus Licinius Nerva Silianus, consul en 7, fils de Publius Silius, consul en -20, adopté par la famille des Licinii Nervae.

Références